Gotisch oder gotisch steht für:

 das germanische Volk der Goten
 den Kunst- und Baustil der Gotik 
 gotische Sprache, war eine vom germanischen Stamm der Goten gesprochene ostgermanische Sprache
 gotisches Alphabet, eine Schrift

Gotisch steht außerdem für:

  ein Goban in hoher Bauform (Go-Tisch)
  Textura, eine Schriftart

Siehe auch:

 Gothic
 Gotizismus